Одеризио:

 Одеризио ди Монтекассино — католический церковный деятель XI—XII века.
 Одеризио ди Сангро — граф Сангро, католический церковный деятель XII века.